Peter Burian ist der Name folgender Personen:

* Peter Burian (Historiker) (* 1931), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Peter Hart Burian (* 1943), amerikanischer Gräzist
 Peter Burian (Musiker), österreichischer Musiker, Chorleiter und Komponist 
 Peter Burian (Diplomat) (* 1959), slowakischer Diplomat
 Peter Burian, früheres Pseudonym von Peter Berlin (* 1942), deutscher Aktfotograf und -modell
 Peter K. Burian (* 1948), kanadischer Journalist, Fotograf und Autor 
 Peter Burian, Pseudonym von Peter Simonischek (* 1946), österreichischer Schauspieler